Leipzig ist ein mehrfach genutzter Name von Schiffen. Er leitet sich von der sächsischen Großstadt Leipzig ab, die zu den größten Städten Deutschlands gehört.

Schiffsliste 

|}

Siehe auch 
 Leipzig (Begriffsklärung)

Weblinks

Fußnoten 

Leipzig
Schiffe Mit Dem Namen Leipzig